Voronkov (masculin ; ) ou Voronkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Filipp Voronkov (1983-), joueur de volley-ball russe
 Irina Voronkova (1995-), joueuse de volley-ball russe
 Vladimir Voronkov (1944-2018), fondeur soviétique

Patronyme russe